Aigarchaeota ist ein vorgeschlagenes Phylum in der Domäne der Archaeen, dessen Hauptvertreter Caldiarchaeum subterraneum ist.

Das Phylum „Aigarchaeota“ ist Mitglied des „TACK-Superphylums“, das anfänglich vorschlagsgemäß die Phyla Thaumarchaeota, „Aigarchaeota“, Crenarchaeota und „Korarchaeota“ umfasste.

Es ist noch nicht klar, ob diese Klade (Verwandtschaftsgruppe) tatsächlich ein neues Phylum oder eine stattdessen eine Ordnung Caldarchaeales im Phylum Thaumarchaeota darstellt, da das Genom von Caldiarchaeum subterraneum mehrere thaumarchaeale Merkmale kodiert. Die  führt die Gattungen summarisch unter dem Phylum Crenarchaeota (siehe §Systematik).

Etymologie 
Der Name „Aigarchaeota“ stammt vom griechischen , wegen der intermediären Merkmale der hyperthermophilem und mesophilem Lebensweise in der Evolutionsgeschichte dieser Gruppe.

Systematik 
Die Zuordnung der (vorgeschlagenen) Ordnung „Caldarchaeales“ zu einem Archaeen-Phylum wird noch diskutiert. Diese Ordnung enthält derzeit nur die (vorgeschlagene) Familie „Caldarchaeaceae“:

 Phylum „Aigarchaeota“  et al. 2011 (evtl. zu Thaumarchaeota)
 Ordnung „Caldarchaeales“  et al. 2020
 Familie „Caldarchaeaceae“  et al. 2020
 Gattung „Candidatus Caldarchaeum“ corrig.  et al. 2011
  Spezies „Ca. C. subterraneum“ corrig.  et al. 2011
 Gattung „Candidatus Calditenuis“  et al. 2016
 Spezies „Ca. C. aerorheumensis“  et al. 2016

Eine Liste weiterer unbenannter Kandidaten aus der Metagenomik (ohne nähere Zuordnung) findet man beim .

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 

TACK